Palácio do Governador (Macau) - na China
 Palácio do Governador (Salvador) - no Brasil
 Palácio dos Governadores (Belém) - no Brasil
 Palácio dos Governadores (Ouro Preto) - no Brasil

Desambiguações de política